Emmerlich ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Emmerlich (1928–2017), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Anne-Kathrein Emmerlich (1948–2020), deutsche Schauspielerin
 Arthur Emmerlich (1907–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Gunther Emmerlich (* 1944), deutscher Sänger (Bass) und Moderator